FTTS steht für:
 Fibre To The Screen, siehe Glasfasernetz
 Fibre To The Street, siehe Glasfasernetz
 Fibre To The Subscriber, siehe Glasfasernetz
 Future Tactical Truck System, ehemaliges US-amerikanisches Militärentwicklungsprogramm
 Bousso Airport (ICAO-Code), Flughafen von Bousso (Tschad), Provinz Chari-Baguirmi im Tschad

Abkürzung